Zanjeer (1973), een Indiase film uit 1973.
 Zanjeer (2013), een remake van deze film uit 2013.